Le montagne di Phillips sono una catena montuosa situata nella parte nord-occidentale della Terra di Marie Byrd, in Antartide. Sita in particolare sulla costa di Ruppert, la catena, che fa parte del più vasto gruppo delle catene Ford e si estende per circa 45 km in direzione est-ovest proprio davanti alla costa della baia di Block, è affiancata a sud dal ghiacciaio Balchen, che la separa dalle montagne di Fosdick; la sua vetta più alta è quella del monte Paige, che arriva a .

Storia 
Scoperte il 5 dicembre 1929 nel corso della spedizione antartica comandata da Richard Evelyn Byrd e condotta tra il 1928 e il 1930, e successivamente cartografate più in dettaglio sia durante la spedizione condotta nel 1933-35, sia durante quella del Programma Antartico degli Stati Uniti d'America condotta tra il 1939 e il 1941, entrambe sempre al comando di Byrd, le montagne di Phillips sono state così battezzate dallo stesso Byrd in onore di Albanus Phillips, Sr., un imprenditore di Cambridge, nel Maryland, che tra i finanziatori delle spedizioni di Byrd.

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Phillips